Civray ist der Name mehrerer Gemeinden und eines Wahlkreises in Frankreich:

Civray (Cher) im Département Cher
Civray (Vienne) im Département Vienne
Kanton Civray, Wahlkreis im Département Vienne

mit Namenszusatz:
Civray-de-Touraine im Département Indre-et-Loire
Civray-sur-Esves im Département Indre-et-Loire